Le championnat du monde de squash 2004 est l'édition 2004 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 28 novembre au 3 décembre 2004 au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha au Qatar.
Le Français Thierry Lincou gagne son premier titre de champion du monde en battant Lee Beachill en finale.

Dotation et points 
En 2004, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2004

2004
Squash masculin
Squash masculin 2004
Monde masculin 2004
Monde masculin
Sport en décembre 2004